CCU est un code pouvant signifier :
 Proline, un codon, selon le code génétique ;
  ;

CCU est un sigle pouvant signifier :

 Cancer du col utérin ;
 Centre chrétien universitaire, une expression désignant généralement l'aumônerie catholique des étudiants ;
 Ciné-club universitaire de Genève ;
 Collectivité chargée de l'urbanisme ;
 Caméra Control Unit, composant d'une régie vidéo auquel sont reliées les caméras ;
 Carbon capture and utilization (en français, capture et recyclage du dioxyde de carbone), une technologie de mitigation du changement climatique qui cherche à réutiliser le carbone capturé sous une forme séquestrée plutôt à le stocker dans le sol ;
 Comité consultatif des unités.

Code IATA des aéroports